MXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marion Downs (Australia)